Breuning ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Breuning stammt vom mittelhochdeutschen „brunne“ (Brustharnisch) ab, das über das althochdeutsche „brunja“ vom gotischen „brunjôn“ abstammt. Möglicherweise ist es auch Ableitung der Namens Bruno.

Varianten 
 Bräuning, Breining, Breunig, Brüning (Bruening)

Namensträger 
 Albert von Breuning (1856–1927), württembergischer Generalleutnant
 Carl von Breuning (1808–1886), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Christian Heinrich Breuning (1719–1780), deutscher Rechtswissenschaftler
 Erich Alfred Breuning (1897–1978), deutscher Konteradmiral der Kriegsmarine
 Georg Ludwig von Breuning (1750–1814), württembergischer Oberamtmann
 Gerhard von Breuning (1813–1892), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Gustav Breuning (1828–1902), deutscher Landschaftsmaler
 Hans Jacob Breuning von Buchenbach (1552–1617), deutscher Orientreisender, württembergischer Gesandter
 Helene von Breuning (1750–1838; geb. von Kerich), frühe Förderin Beethovens

 Konrad Breuning (um 1440–1517), deutscher Vogt von Tübingen
 Marjoke Breuning (* 1971), deutsche Unternehmerin
 Maximilian von Breuning (1854–1909), preußischer Landrat
 Olaf Breuning (* 1970), Schweizer Künstler
 Oswald von Nell-Breuning (1890–1991), deutscher katholischer Theologe, Nationalökonom und Sozialphilosoph

 Wilhelm Breuning (Fotograf) (1816–1872), deutscher Fotograf
 Wilhelm Breuning (1920–2016), deutscher katholischer Theologe und Dogmatiker

Weblinks 
 Breuning bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname